Literaturile lusofone se referă la acele literaturi scrise în limba portugheză. Termenul de lusofon se trage de la vechiul nume, Lusitania, dat provinciei romane care se întindea cu aproximație pe teritoriul Portugaliei de azi. Odată cu marile descoperire geografice din secolul XV-lea, Portugalia și-a clădit un vast imperiu colonial, unde își va impune limba națională și cultura. După prăbușirea imperiului, în multe din fostele colonii limba portugheză s-a păstrat devenind limbă oficială. Astfel, literaturile lusofone cuprind:

Angola - Literatura angoleză
Brazilia - Literatura braziliană
Capul Verde - Literatura din Capul Verde
Guineea-Bissau - Literatura din Guineea-Bissau
Mozambic - Literatura mozambicană
Portugalia - Literatura portugheză
São Tomé și Príncipe - Literatura din São Tomé și Príncipe
Timorul de Est - Literatura din Timorul de Est

José Saramago este singurul scriitor de limbă portugheză ce a obținut, în 1998, Premiul Nobel pentru Literatură.

Vezi și 

 Premiul Camões
 Listă de scriitori români lusofili
 Listă de traduceri din limba portugheză în limba română

Literaturile de limbă portugheză